Меморіал:
 об'єкт або споруда в пам'ять про щось або когось.
 пам'ятна книга, щоденник.
 головна бухгалтерська книга для щоденного запису господарських операцій.
 спортивне змагання в пам'ять видатного спортсмена.

 Товариства «Меморіал»

 Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» імені Василя Стуса — українське історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство.
 Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне  товариство «Меморіал» — міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство.

 Інше
 Меморіал іммігрантів
 ОБД «Меморіал»

Джерела

Посилання